Vitellozzo Vitelli ist der Name folgender Personen:

*Vitellozzo Vitelli (Kaufmann) († 1462), italienischer Kaufmann
 Vitellozzo Vitelli (Condottiere) (≈1458–1502), italienischer Condottiere 
 Vitellozzo Vitelli (Kardinal) (1531–1568), Kardinal der römisch-katholischen Kirche